Islam ist der Name einer der drei monotheistischen Weltreligionen. Der Begriff kommt vom arabischen إسلام islām,  Unterwerfung, Hingabe an den einzigen Gott. Siehe dazu Islam.

Islam bzw. İslam ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Afrika Islam (* 1967), US-amerikanischer Hip-Hop Produzent
 Akhtarul Islam (* 1947), pakistanischer Hockeyspieler
 Alhaj Mohammed Dabirul Islam (* 1948), bangladeschischer Politiker
 Ahmad Seif el-Islam (1951–2014), ägyptischer Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist
 Ariful Islam (* 1987), bangladeschischer Fußballspieler
 Ayşenur İslam (* 1958), türkische Politikerin
 Chashi Nazrul Islam (1941–2015), bangladeschischer Filmregisseur
 Faisal Islam (* 1977), britischer Journalist
 Hazrat Ismal (* 1978), pakistanischer Ruderer
 Islam Islam (* 1953), tansanischer Hockeyspieler
 Jahurul Islam (1928–1995), Unternehmer aus Bangladesch
 Jamal Nazrul Islam (1939–2013), bangladeschischer Physiker
 Kazi Nazrul Islam (1899–1976), bengalischer Lyriker
 Kazi Nasrul Islam (Fußballspieler) (* 1978), bangladeschischer Fußballspieler
 Luisa Islam-Ali-Zade (* 1971), Opernsängerin (Mezzosopran)
 Mamunul Islam (* 1988), bangladeschischer Fußballspieler
 Mascharul Pimon Islam (* 1990), bangladeschischer Tennisspieler
 Mohammad Tauhedul Islam, bangladeschischer Diplomat
 Mohd Ariful Islam (* 1987), bangladeschischer Fußballspieler
 Mohd Mamumul Islam (* 1988), bangladeschischer Fußballspieler
 Mohd Tajmul Islam (* 1990), bangladeschischer Tennisspieler
 Nasirul Islam (* 1988), bangladeschischer Fußballspieler
 Shaheed Tajul Islam (1950–1984), Gewerkschafter in Bangladesch
 Shoriful Islam (* 2001), bangladeschischer Cricketspieler
 Yusuf Islam (* 1948), britischer Sänger und Songwriter, auch bekannt als Cat Stevens
 Zaheerul Islam (* 1956), pakistanischer Militär, Direktor des pakistanischen Inter-Services Intelligence (ISI)
 Zohib Islam Amini (* 1987), afghanischer Fußballspieler

sowie der Name einer belgischen Partei, siehe Islam (Partei)